Sinfonia n. 33 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 33 di Wolfgang Amadeus Mozart